Ерне Киш се може односити на:

 Ерне Киш (1799—1849), генерал-лајтнант мађарске војске, која је учествовала у сламању српске револуције 1848.
 Ерне Киш (1909—1941), тапетарски радник и револуционар, члан Покрајинског комитета КПЈ за Војводину 1941. године.